Charter Oak – CDP della California
Charter Oak – comune dell'Iowa